Bisaccia kan avse:

Romulea – en stad byggd av Samniterna, se dagens Bisaccia
Romulea (växter) – ett släkte av irisväxter